Spojení písmen B a Z může mít různé významy:

BZ 
 BZ – kód ISO 3166-2 pro Belize
 BZ-BZ – kód ISO 3166-2 pro distrikt Belize
 bývalá SPZ okresu Brno-město

Bz 
 benzoylová skupina

.bz 
 .bz – internetová doména nejvyššího řádu pro Belize

Externí odkazy